Begin Again (Colbie Caillat), een nummer van Colbie Caillat
Begin Again (Nutshell album), een album van Nutshell uit 1978
Begin Again (Space nummer), een nummer van Space uit 1998
Begin Again (Taylor Swift nummer), een nummer van Taylor Swift uit 2012
Begin Again (Kloq album), een album van Kloq album uit 2013
Begin Again (film), een film uit 2013 van John Carney
(It's Never Too Late To) Begin Again, een film uit 2013 van Bill Gillane en Joshua Samson